Miejscowości w USA:
 Richmondville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Richmondville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Richmondville (ang. Richmondville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie